Kiekrz – część Poznania
 Kiekrz – stacja kolejowa tamże
 Kiekrz – wieś w województwie wielkopolskim
 Kiekrz – gromada